Bednary peut désigner en Pologne :

 Bednary, village de la voïvodie de Mazovie
 Bednary, village de la voïvodie de Grande-Pologne